Yaginumaella — род семейства пауков-скакунов (Salticidae).

Виды 

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных